Чемпионат Кипра по футболу 1988/89 — 51-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 15 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1988/1989
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1988 году
Спорт на Кипре в 1989 году